Антоній I
 Антоній I (1720—1788) — грузинський і російський державний та церковний діяч, дипломат, письменник, філософ, історик, граматик.
 Антоній I (?-837) — патріарх Константинопольський (821—837), іконоборець.
 Антоній I (1927—2022), Предстоятель Еритрейської Православної Церкви.
 Див. також 
 Антуан I (князь Монако)
 Антоній II